Személyek
 II. Richárd (978/83–1026) normandiai herceg
 II. Richárd (1367–1400) angol király

Szépirodalom, film
 II. Richárd, William Shakespeare drámája
 II. Richárd (1975) tv-film
 II. Richárd (1978) tv-film
 II. Richárd (1997) tv-film
 II. Richárd (2001) tv-film
 II. Richárd (2003) tv-film

Jegyzetek